Керба́к () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель кантон Стирен-Вандель.

Географическое положение 

Кербак расположен в 340 км к востоку от Парижа и в 60 км к востоку от Меца.

История 
 Входил в графство Форбак.
 С XIII века на месте Кербака находилась деревня Бислингер, разрушенная в 16 веке.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 1 193 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми (1735).

Ссылки 
 kerbach.fr/ Кербак. Сайт мэрии
 Национальный географический институт. Кербак.